Radnai György (1920–1977) operaénekes
 Radnai György (1949) politikus
 Radnai György (1961) gyártásvezető, producer
 Radnai György (1986) labdarúgó